Витухновский — фамилия. Известные носители:

 Витухновский, Александр Лазаревич (1917—1986) — историк.
 Витухновский, Алексей Григорьевич — физик.
 Витухновский, Михаил Семёнович (1903—1976) — сценарист.
 Витухновская, Алина Александровна (род. 1973) — поэтесса.
 Витухновская, Софья Семёновна (1912—2000) — художник.